La sesta gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2014 si è tenuta ad Amburgo, Germania in data 12-13 luglio 2014.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2014
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2014

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Amburgo
Triathlon nel 2014